Michael Bryant peut faire référence à :
 Michael Bryant (1928-2002), acteur britannique ;
  (1966-), politicien canadien ;
  (1959-), joueur de cricket anglais ;
  (1960-), musicien, membre du groupe Fluke ;
 Michael Bryant (1954-), pseudonyme d'Alan Brennert, auteur américain.